Moville – miasto w Irlandii w hrabstwie Donegal
Miejscowości w USA:
 Moville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
Gminy w USA:
 Moville (ang. Moville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury